Regény
 Tizenkét szék (Двенадцать стульев), Ilja Ilf és Jevgenyij Petrov 1928-ban megjelent szatirikus regénye
Filmek
 Tizenkét szék (The Twelve Chairs), 1970-es amerikai filmvígjáték Mel Brooks rendezésében
 Tizenkét szék (Двенадцать стульев), 1971-es szovjet filmvígjáték Leonyid Gajdaj rendezésében